Aiba kan syfta på:

 AIBA – tidigare namn ssociation Internationale de Boxe Amateur på det internationella amatörboxningsförbundet, se International Boxing Association

Geografi

Kina 

 Aiba (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar